Le qualificazioni del singolare dell'Open BLS de Limoges 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 10 dicembre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ekaterina Makarova (qualificata)
  Ekaterina Rejngol'd (qualificata)
  Jana Fett (qualificata)
  Lena Papadakis (ritirata)

  Joanna Garland (ultimo turno, lucky loser) 
  Hina Inoue (ultimo turno) 
  Émeline Dartron (ultimo turno, lucky loser) 
  Jenny Lim (ultimo turno, lucky loser)

Qualificate 

  Ekaterina Makarova
  Ekaterina Rejngol'd

  Jana Fett 
  Marine Partaud

Lucky loser 

  Émeline Dartron
  Joanna Garland

  Jenny Lim

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open BLS de Limoges 2022